Our House (englisch für „unser Haus“) steht für:

 Our House (Fernsehserie), britische Sitcom (1960–1962)
 Our House (Crosby, Stills, Nash & Young-Lied), Song von Crosby, Stills, Nash & Young (1970)
 Our House (Madness-Lied), Song von Madness (1982)
 Our House, Originaltitel von Unser Haus, amerikanische Fernsehserie (1986–1988)
 Our House (Musical), Musical von Tim Firth mit Liedern von Madness (2002)
 Our House, britischer Titel von Der Appartement Schreck, amerikanischer Film (2003) 
 Our House (Fernsehfilm), amerikanischer Film von Mark Griffiths (2006)
 Our House (Film), amerikanisch-kanadisch-deutscher Drama-Horror-Thriller von Anthony Scott Burns (2018)